Il tabellone singolare dell'Nagoya Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Ramesh Krishnan (tds n. 1). In finale ha sconfitto Brian Garrow (tds n. 2) con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie

  Ramesh Krishnan (campione)
  Brian Garrow (finale)
  Christian Saceanu (quarti di finale)
  Chris Pridham (semifinali)

  Johan Carlsson (primo turno)
  Joseph Russell (primo turno)
  Menno Oosting (quarti di finale)
  Bruce Derlin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Nagoya Challenger 1990